ТНК — многозначная аббревиатура:
 ТНК — транснациональная компания, транснациональная корпорация
 ТНК — нуклеиновая кислота треозы
 ТНК — таблицы непотопляемости корабля
 ТНК — танкетка
 ТНК — тепловой неразрушающий контроль
 ТНК — технический нокаут
 ТНК — точка начала кипения
 ТНК — транснациональная нефтяная компания
 ТНК — транснациональный капитал
 ТНК — треонуклеиновая кислота
 ТНК — Тюменская нефтяная компания
 ТНК — топливо низкого качества
 ТНК-BP — компания, созданная на базе активов «Тюменской нефтяной компании»
 ТНК-«Оренбург» и ТНК-ВР — прежние названия волейбольного клуба «Нефтяник» из Оренбурга
  — японская машиностроительная компания

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей